Массив Туя-Муюн — горный массив на границе Ферганской долины в Средней Азии. Представляет собой широтновытянутый блок нижнекарбоновых известняков шириной до 600 м.

Описание 
Поверхность массива представляет собой слабо наклоненное на север плато со средней абсолютной высотой 1400 метров.

Открытый карст массива развит на площади 250×600 м. Он представлен трещинами расширенными растворением и небольшими нишами. Крупные подземные формы представлены пятью пещерами, а также рядом небольших фрагментов полостей, частично или полностью засыпанными в результате горно-геологических работ Туя-Муюнского радиевого рудника.

Со II века до н. э. китайцы здесь добывали медь.

Впервые обнаружены следующие минералы: туямунит, туранит, алаит. Также присутствуют карнотит, тангенит.

По массиву проходит ущелье Данги.

В массиве Туя-Муюн находятся несколько пещер:

 Пещера Ферсмана — входы заложены или завалены.
 Большая баритовая пещера
 Аджиадар-Ункур (пещера Дракона)
 Чон-Чункур
 Пещера Сюрприз

Литература 
 Ферсман А. Е. К морфологии и геохимии Тюя-Муюна // Труды Комиссии по изучению радия и радиевых руд. Л., 1927. Т. 3.
 Дублянский Ю. В. Закономерности формирования и моделирование гидротермокарста. Новосибирск: Наука, 1990.

См. также 
 Туя-Муюнский радиевый рудник

Примечания

Ссылки 
 Массив Туя-Муюн
 
 

Горы Узбекистана
Горы Киргизии